Le terme prise de vue (aussi « prise de vues ») peut désigner :
 la prise de vue photographique : en photographie, l'action par laquelle est capturée sur un support l'image du sujet ou du champ visuel photographié ;
 la prise de vues cinématographique : en cinématographie, l'action par laquelle est capturée sur un support la séquence visuelle qui constitue ou constituera une œuvre cinématographique ;
 la prise de vue réelle (ou prise de vues réelle, ou prise de vues réelles) : terme cinématographique utilisé pour distinguer la version obtenue par tournage conventionnel (avec des acteurs, par exemple) d'une œuvre qui, elle, d'origine, avait été obtenue par le biais d'une technique d'animation ;
 la prise de vue aérienne : l'action par laquelle est obtenue une photographie aérienne par drone.
 Certains auteurs ( "Prise de vue" roman d'Alain Vincent) utilisent l'expression à double sens : comme substantif : prise photographique, et comme adjectif : enlevée de la vue.